Joseph Giunta ist der Name folgender Personen:

* Joseph Giunta (Mafioso) (1887–1929), US-amerikanischer Mafioso
 Joseph Giunta (Maler) (1911–2001), kanadischer Maler